Жма́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Жмакин, Дмитрий Георгиевич (1904—1974) — офицер-подводник.
 Жмакин, Игорь Константинович (род. 1926) — советский и белорусский учёный, сын К. Н. Жмакина.
 Жмакин, Константин Николаевич (1894—1986) — советский медик.
 Жмакин, Станислав Витальевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Жмакин, Фёдор Григорьевич (1930—2020) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Жмак
 Жмакино